Литл-Рок ( — маленькая скала) — название ряда географических объектов.

 Литл-Рок — город в США, столица штата Арканзас.
 Литл-Рок — аэропорт города Литл-Рок, штат Арканзас.
 Литл-Рок — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.